Dark Light — пятый студийный альбом финской рок-группы HIM, выпущенный на лейбле Sire Records. Немецкий релиз состоялся 23 сентября 2005 года. Дата международного релиза — 26 сентября 2005 года. В Финляндии и Греции альбом достиг первой строчки чартов, в Германии наивысшим достижением стало четвёртое место, а в США и Великобритании — восемнадцатое.

Синглами вышли «Vampire Heart», «Wings of a Butterfly» и «Killing Loneliness».

Special Digibook Edition включает в себя бонус-трек «The Cage», в Exclusive Heartagram Internet Edition также вошёл ещё один — «Venus (In Our Blood)». В японскую версию альбома, помимо всего прочего, вошёл и кавер на песню «Poison Heart» The Ramones.

Список композиций 
Все тексты и музыка написаны Вилле Вало.

Участники записи 
 Вилле Вало — вокал
 Линде Линдстрём — гитара
 Миге Паананен — бас-гитара
 Эмерсон Бёртон (Янне Пууртинен) — клавишные
 Гас Липстик (Мика Карпинен) — ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы HIM
Альбомы Sire Records